Голоколосов — фамилия. Известные носители:

См. также 
 Голополосов